Dirk Nicolaas "Dick" Advocaat (født 27. september 1947 i Haag, Nederlandene) er en forhenværende professionel nederlandsk fodboldspiller og siden træner for en lang række klubber, siden 30. oktober 2019 for Feyenoord .

Trænerkarrieren startede i 1987.

Klubber som træner

Eksterne henvisninger

Referencer 

Fodboldtrænere fra Nederlandene
Fodboldspillere fra ADO Den Haag
Trænere for Hollands fodboldlandshold
PSV Eindhoven
Trænere for Ruslands fodboldlandshold
Trænere for Belgiens fodboldlandshold
Trænere for Sydkoreas fodboldlandshold
Trænere for Forenede Arabiske Emiraters fodboldlandshold
Trænere for Serbiens fodboldlandshold